Fornes ist der Name folgender geographischer Objekte:
 Fornes (Granada), eine Gemeinde in Spanien

Fornés oder Fornes ist der Familienname folgender Personen:
 Charles V. Fornes (1844–1929), US-amerikanischer Unternehmer und Politiker
 Ignacio Fornés Olmo, bürgerlicher Name des spanischen Rappers Nach (Rapper)
 María Irene Fornés (1930–2018), US-amerikanische Dramatikerin und Regisseurin kubanischer Herkunft
 Paula Montal Fornés (1799–1889), spanische Ordensgründerin und Heilige der katholischen Kirche